Un total de seis buques de la Royal Navy han llevado el nombre HMS Tribune, que hace referencia a los Tribunos, los magistrados electos de la República Romana y del Imperio:

 fue un navío de 36 cañones anteriormente al servicio de Francia. Fue capturado en 1796 por el , y fue desguazado en 1797.
 fue un navío de 36 cañones botado en 1803. Fue reconstruido como un 24 cañones en 1832 y desguazado en 1839.
 fue una corbeta de hélice con casco de madera botada en 1853 y vendida en 1866.
 fue un crucero de clase Apollo botado en 1891 y vendido en 1911.
 fue un destructor de clase S botado en 1918 y vendido en 1931.
 fue un submarino de la clase T botado en 1938 y desguazado en 1947.

Nombres de buques británicos